

Codici 
 CRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roscoe Turner di Corinth (Stati Uniti d'America)
 CRX – codice vettore ICAO di Crossair
 crx – codice ISO 639-3 della lingua carrier

Musica 
 CRX  – album discografico dei Casino Royale del 1997
 Crx  – traccia dell'album CRX

Informatica 
 .Crx – formato file delle estensioni per il browser Google Chrome

Altro 
 Honda CRX  – automobile della Honda